Emiliusz Macer – poeta rzymski I w. p.n.e./I w. n.e.
 Lucjusz Klodiusz Macer – wódz rzymski z I w. i uzurpator, zginął w 68 n.e.
 Gaius Licinius Macer